Awake může být:

 Awake (Godsmack), album skupiny Godsmack
 Awake (album, Dream Theater)
 Awake (album, George Acosta)
 Awake (album, Josh Groban)
 Awake (album, Julian Marley) 
 Awake (album, Skillet) (2009)